Каратерекский сельский округ

 Каратерекский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.
 Каратерекский сельский округ (Северо-Казахстанская область) — сельский округ в Северо-Казахстанской области.